Пучдальбер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 0,41 км². Население — 522 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Información del Consejo Comarcal

Муниципалитеты Барселоны